Axel Bäckman kan avse:

Axel Bäckman (häradshövding)
Axel Bäckman (tecknare)